Ostkurdistan steht für:

 im weiteren Sinn der östliche Teil der Region Kurdistan, siehe Kurdistan #Iranischer Teil
 im engeren Sinn die iranische Provinz Kordestān